Новоуразаево — название населённых пунктов в России:

 Новоуразаево — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Новоуразаево — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.